Современный туре́цкий алфави́т на основе латинской графики был принят в 1928 году в рамках реформы турецкого языка, начатой Ататюрком. Турция, с целью идеологического обоснования национальной идеи турецкого государства, перешла с арабского на латинский алфавит, заодно избавившись от большей части персидских и арабских заимствований в языке и введя в узус бытовые тюркизмы и неологизмы на тюркской основе.

Символы современного турецкого алфавита были заимствованы из различных алфавитов Европы: шведского, немецкого, албанского, румынского и других.

Турецкий алфавит содержит 29 букв.

Алфавит 

Примечание: Буква Ğ (yumuşak ge) после гласных переднего ряда и в позиции между двумя гласными (иногда) читается как [ј], после гласных заднего ряда обозначает удлинение предыдущего гласного (Erdoğan — Эрдо(й)ан). В начале слов не встречается.

Над некоторыми гласными (a, i, u) может также использоваться надстрочный знак «циркумфлекс» (ˆ); буквы с таким знаком (â, î, û) самостоятельными буквами алфавита не считаются. Этот знак служит для обозначения долгот гласных в словах арабского и персидского происхождения, а также зачастую палатализованного («смягчённого») произношения предшествующего такой гласной согласного звука (g, k, l) — подобно тому, как «йотированные» гласные используются в русской кириллице для обозначения «мягкости» предшествующего согласного. Так, слово İsyankâr (бунтарь), в котором встречается знак â, звучит как Исьянкяр.

Происхождение 

 — так называемое древнетюркское письмо (орхоно-енисейская письменность). В настоящее время тюркские языки используют множество систем письма, в том числе кириллическую, арабскую, греческую, латинскую и некоторые другие.

Турецкий вариант арабского алфавита использовался на протяжении многих столетий. Он хорошо подходил для оттоманского турецкого языка со множеством заимствований из арабского и персидского словаря. Однако он слабо подходил для записи слов исконно турецких. В то время, когда арабский язык был богат на согласные, но беден на гласные звуки, в турецком языке было все наоборот. Алфавит был не способен передать звуковой строй турецкой речи. Возникновение телеграфа и массовой печати в XIX веке показало слабость применения арабского алфавита по отношению к турецкому языку.

Задолго до реформ Ататюрка некоторые турецкие реформисты предлагали принять латинский алфавит. В 1862 году, во время раннего периода реформ, государственный деятель Мехмед Тахир Мюнуф-паша выступал за реформу алфавита. В начале XX столетия схожие предложения были сделаны некоторыми писателями, связанными с движением младотурков. В их число входили Хусейн Джахит Ялчин, Абдулла Джевдет, Джелал Нури Илери. Этот вопрос был снова поднят в 1923 году во время экономического конгресса недавно созданной Турецкой Республики, вызвав публичное обсуждение, продолжавшееся несколько лет. Отходу от арабской письменности противодействовали консервативные и религиозные оппоненты. Они аргументировали это тем, что принятие латинской графики приведет к отрыву Турции от большого исламского мира и произведет подмену традиционных ценностей на «чуждые» (в том числе европейские). Как альтернативный вариант предлагался тот же арабский алфавит с введением дополнительных букв для передачи специфических звуков турецкого языка. Однако процесс латинизации в Советском Союзе большинства языков, которые использовали письменность на основе арабского алфавита, существенно подтолкнул реформу перехода на латиницу в Турции.

История современного турецкого алфавита 
Настоящий турецкий алфавит был учрежден по личной инициативе основателя Турецкой Республики, Мустафы Кемаля Ататюрка. Идею перехода на латиницу он взял у Азербайджана, который распространил её среди тюркоязычных и исламских народов. Это был ключевой шаг в культурной части его программы реформ. Установив однопартийное правление страной, Ататюрк смог склонить оппозицию к реализации радикальной реформы письменности. Он объявил об этом в 1928 г. и создал Комиссию по языку (Dil Encümeni), состоявшую из следующих представителей:

Лингвисты:
 Рагып Хулуси Оздем
 Ахмет Джеват Эмре
 Ибрагим Грантай
Преподаватели:
 Мехмет Эмин Эриширгиль
 Ихсан Сунгу
 Фазиль Ахмет Айкач
Писатели и члены парламента
 Фалих Рыфкы Атай
 Рушен Эшреф Унайдын
 Якуп Кадри Караосманоглу
Комиссия была ответственна за адаптацию латинского алфавита к требованиям фонетического строя турецкого языка.

Ататюрк лично участвовал в работе комиссии и провозгласил мобилизацию сил в деле продвижения новой письменности, много ездил по стране, объясняя новую систему и необходимость её скорейшего внедрения. Комиссия по языку предлагала пятилетний срок внедрения, но Ататюрк сократил его до трехмесячного. Изменения в письменной системе были закреплены законом «Об изменении и внедрении турецкого алфавита», принятого 1 ноября 1928 года и вступившего в силу 1 января 1929 года. Закон сделал обязательным применение нового алфавита во всех общественных публикациях.

Алфавиты, основанные на турецком 
 Современный азербайджанский латинский алфавит (добавлены буквы Əə, Xx, Qq)
 Современный гагаузский алфавит (добавлены буквы Ää, Êê, Ţţ, удалена буква Ğğ)
 Современный крымскотатарский латинский алфавит (добавлены буквы Ââ, Ññ, Qq)
 Транслитерационный татарский латинский алфавит (добавлены буквы Ää, Ññ, Qq, Ww, Xx)
 Проект казахского латинского алфавита (добавлены буквы Ää, Ññ, Qq, Ūū)

См. также 
 Османский алфавит
 Турецко-русская практическая транскрипция

Примечания

Ссылки 
 Озвученный турецкий алфавит
 Турецкий алфавит с транскрипцией и произношением

История турецкого языка
Алфавиты на основе латинского
Письменность тюркских народов
Появились в 1928 году в Турции
1928 год в Турции